Aire — comuna francesa na região do Grande Leste.
 Aire-sur-l'Adour — comuna francesa na região da Nova Aquitânia.
 Aire-sur-la-Lys — comuna francesa na região dos Altos da França.
 Aire-la-Ville — comuna suíça no cantão de Genebra.
 Palm Aire — localidade da Flórida, Estados Unidos
 Serra de Aire —  montanha portuguesa

Desambiguações de topônimos